Kemfert ist der Familienname folgender Personen:
 Beate Kemfert (* 1964), deutsche Kunsthistorikerin
 Claudia Kemfert (* 1968), deutsche Wirtschaftswissenschaftlerin

Siehe auch:
 Kaempfert
 Kempfert